Молодёжный кубок Англии по футболу 2013/14 — 62-й розыгрыш Молодёжного кубка Англии. На момент первой жеребьёвки розыгрыша Кубка в нём было заявлено 453 футбольных клуба.

Конкурс состоит из нескольких раундов, которому предшествует квалификационные раунды, начиная с предварительного раунда следуют четыре отборочных раунда. Квалификационные раунды предназначены для команд, не входящих в Премьер-лигу и Футбольную лигу. В Первом раунде встречаются клубы Чемпионата Футбольной лиги, Первой и Второй лиги, а клубы Премьер-лиги начинают турнир с третьего раунда. После пяти раундов начинается плей-офф с восемью командами.

«Челси» завоевал свой второй кубок, выиграв в финальном матче у «Фулхэм» с общим счётом 7:6.

Календарь

Расписание и результаты

Первый раунд 

† Победа в дополнительное время

Второй раунд 

† Победа в дополнительное время

Третий раунд 

† Победа в дополнительное время

Четвёртый раунд 

† Победа в дополнительное время

Пятый раунд 

† Победа в дополнительное время

Шестой раунд 

† Победа в дополнительное время

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Официальный сайт 

Молодёжный кубок Англии по футболу
Молодёжный кубок
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2013/2014